El Congrés Internacional de Matemàtics de 1986 va ser el vintè Congrés Internacional de Matemàtics, celebrat en Berkeley, Califòrnia, Estats Units del 3 d’agost al 11 d’agost de 1986.

Ni una sola dona figurava com a ponent al Congrés. Hi havia 3711 membres ordinaris registrats de 82 països.

Visió general 
Jürgen Moser, president de la Unió Matemàtica Internacional, va inaugurar el Congrés amb les paraules següents:En nom de la Unió Matemàtica Internacional, vull donar-vos la benvinguda al Congrés Internacional de Matemàtics de 1986. Una de les funcions principals de la Unió Matemàtica Internacional és donar suport i promoure el Congrés Internacional que es realitza cada quatre anys.Calvin Moore, vicepresident associat d'Afers Acadèmics de la Universitat de Califòrnia, que va parlar de la següent manera:El president de la Universitat de Califòrnia, David Gardner, em va demanar que li expliqués el seu lament que no pogués ser aquí personalment i que li expliqués el satisfet que està que la Universitat de Califòrnia acull aquest distingit Congrés Internacional.Andrew Gleason va llegir d'una proclamació d'Eugene Gus Newport, alcalde de la ciutat de Berkeley, i un missatge de George Deukmejian, governador de l'estat de Califòrnia. A continuació, va presentar Richard Johnson, assessor científic en funcions del president, que va parlar de la següent manera en nom del president Ronald Reagan:En nom del poble nord-americà, em complau donar-vos la benvinguda als Estats Units. [...] En primer lloc, la ciència i la tecnologia són essencials per millorar la qualitat de vida de tota la humanitat, i en segon lloc, les matemàtiques són essencials per a tots els camps de la ciència i la tecnologia.

Missatge de Ronald Reagan 
On July 3, 1986, Ronald Reagan va escriure la següent carta que va ser llegida durant la cerimònia d'obertura del Congrés:Dono una càlida benvinguda als milers de matemàtics d'arreu del món que assisteixen al Congrés Internacional de Matemàtics quadriennals. Tots estem contents i, de fet, honrats que els Estats Units hagin estat escollits per acollir aquesta prestigiosa reunió.

Estic satisfet de constatar que aquest Congrés serà l'ocasió per a l'atorgament de medalles Fields a membres destacats en reconeixement a les seves contribucions a les matemàtiques. Vull fer arribar la meva felicitació als guanyadors. Les matemàtiques són la força facilitadora dels avenços revolucionaris que s'estan fent arreu del món en ciència i tecnologia. El paper fonamental de les matemàtiques és cada cop més evident a les empreses, la indústria i el govern. Els matemàtics moderns estan donant un nou significat al famós principi dels antics pitagòrics que "tot és nombre".

És oportú que aquests honors es presentin en una reunió internacional, perquè les matemàtiques són intrínsecament internacionals, traspassen les fronteres geogràfiques i culturals amb la seva pròpia llengua. La competència internacional és un concepte aliè a l'estudi de les matemàtiques. De fet, la cooperació entre matemàtics de diferents nacions ha estat una tradició de llarga data.

Et desitjo el millor per a una reunió reeixida. Que deu et beneeixi.

Ronald Reagan

Referències 

Congrés Internacional de Matemàtics
1986